Jembangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jembangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,30, long 109,58), Jawa Tengah, 
 Desa Jembangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 109,77), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar